Lotzbach ist der Name folgender Orte:

 Lotzbach (Hebertshausen), Ortsteil von Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Lotzbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Lotzebach, linker Zufluss der Elbe in Dresden, Sachsen